Ла Кобранза има више значења:

 Ла Кобранза (Санта Марија Уазолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кобранза (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику